Příjmení Zavoral nosí více osobností:

 Aleš Zavoral (* 1976) – český podnikatel
 Metoděj Jan Zavoral (1862–1942) – český římskokatolický kněz, opat premonstrátského kláštera v Praze na Strahově, československý politik KDU-ČSL
 Miroslav Zavoral (* 1953) – český lékař, internista – gastroenterolog
 René Zavoral (* 1976) – český manažer a generální ředitel Českého rozhlasu

Podobná příjmení 
 Zaoral